Nordkinn bezeichnet:

 den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes, siehe Kinnarodden
 die Nordkinnhalbinsel, auf welcher die Ortschaften Mehamn, Kjøllefjord und der oben genannte nördlichste Festlandspunkt liegen.